M'Liss – film del 1915 diretto da O.A.C. Lund
M'Liss – film del 1918 diretto da Marshall Neilan
M'Liss – film del 1936 diretto da George Nicholls Jr.